Мордовская письменность — письменность, используемая для записи мордовских (мокшанского и эрзянского) языков. С момента своего возникновения в XVIII веке и до настоящего времени базировалась на кириллице. До начала XX века алфавит не имел стабильной нормы и часто менялся. Современный алфавит действует с конца 1920-х годов.

История

Конец XVII — середина XIX века 
Старейшим памятником фиксации мордовского языкового материала является труд голландского учёного Н. Витсена «Noord en оost Tartarye», опубликованный в Амстердаме в 1692 году. В этой книге автор приводит словарик из 325 мордовских (преимущественно мокшанских) слов с переводом на голландский язык. Позднее, в XVIII веке, мокшанские и эрзянские списки слов и небольшие тексты неоднократно фиксировались и издавались российскими и иностранными учёными (Ф. Страленберг, Э. Фишер, П. И. Рычков, П. С. Паллас, И. Г. Георги и др.). В их трудах использовались как латинская, так и кириллическая транскрипция.

Графическое отображение мордовских фонем в записях XVIII века:

Во второй половине XVIII века появились первые собственно мордовские (как мокшанские, так и эрзянские) тексты — в основном переводы кратких официально-торжественных сочинений, сделанных силами учеников и преподавателей Казанской и Нижегородской семинарий. В этих произведениях использовался кириллический алфавит. Никакого стандартного письма ещё не было, поэтому в разных текстах используются разные графические приёмы для передачи тех или иных фонем.

В начале XIX века на мордовских языках началось книгоиздание. Так, в 1804 году был издан перевод на эрзянский язык церковнославянского букваря с катехизисом. За ним последовал ряд других богослужебных книг. В 1821—1827 годах был издан полный эрзянский перевод Нового завета. Однако эти книги не получили заметного распространения, а качество перевода было очень низким.

Середина XIX — начало XX века 
В 1867 году в Казани было основано братство святителя Гурия, целью которого была христианизация и просвещение народов России. Благодаря его деятельности с 1870-х годов книгоиздание на мордовских языках становится более активным. Издаются не только переводы религиозных текстов, но появляются ещё и буквари, а также отдельные художественные произведения и фольклорные материалы. Так как стандартных эрзянского и мокшанского алфавитов всё ещё не было, почти в каждом издании письменность различалась. Однако попытки стандартизации письма уже предпринимались. Так, автор-составитель эрзянского букваря А. Ф. Юртов разработал собственную графическую систему и более-менее последовательно применял её в своих трудах. В целом в печатных изданиях рубежа XIX—XX веков эрзянский алфавит не имеет существенных отличий от русского алфавита (кроме наличия знака Ҥ ҥ). Мокшанский же алфавит, представленный в букварях 1892 и 1897 годов, использовал ряд дополнительных знаков: ӑ для неударного [a], я̈ для [ä] переднего ряда нижнего подъёма, ы̃ для ненапряжённого редуцированного гласного среднего ряда, ҥ для обозначения позиционно обусловленного заднеязычного варианта н перед г и к. Однако в других мокшанских изданиях того времени как правило используется стандартный русский алфавит (в «Священной истории Ветхого завета» 1898 года использовался знак ԙ).

Отличия алфавитов букварей конца XIX — начала XX века от современного алфавита:
 Мокшанский
 Букварь для мордвы-мокши: 1-е изд., 2-е изд. Казань, 1892, 1897. Нет буквы Ъъ. Присутствуют Ӑӑ, Іі, Ҥҥ, Ы̃ы̃, Я̈я̈.
 Дорофеев З. Ф. Валда ян. М., 1925. Нет буквы Ъъ. Присутствуют Ԕԕ, Ԗԗ.
 Эрзянский
 Букварь для мордвы — эрзи с присоединением молитв и русской азбуки. Казань, 1884. Нет буквы Щщ. Присутствуют Іі, Ѣѣ, Ѳѳ.
 Букварь для мордвы-эрзи. Казань, 1892. Нет букв Хх, Ъъ. Присутствуют Ii, Ҥҥ.
 Тундонь чи. Эрзянь букварь. М.-Пг., 1923. Нет буквы Ъъ. Присутствует Ҥҥ.
 Данилов Т. Валдо чи. М., 1926. Нет буквы Ъъ.

После 1917 года 
С 1920 года на мокшанском и эрзянском языках началось активное книгоиздание, стали выходить газеты. Однако единая диалектная база, и как следствие стандартный алфавит и орфография, все ещё отсутствовали. В 1924 году эта проблема была рассмотрена на съезде мордовских учителей, а в 1928 году на Московской языковой конференции. С середины 1920-х в мокшанских и эрзянских изданиях началась выработка единых литературных норм и диалектной базы, завершившаяся к середине 1930-х годов. В основу мокшанского литературного языка был положен краснослободско-темниковский говор, а в основу эрзянского — говор села Козловки.

В графическом отношении процесс становления мордовской письменности имел следующие особенности: с 1920 по 1924 год использовался стандартный русский алфавит без дополнительных знаков. Звук [ə] стал обозначаться буквой а, а [ä] — буквой е. В 1924 году для передачи специфических глухих согласных [ʟ] и [ʀ] были введены буквы ԕ и ԗ, а для [ä] стали использовать буквы э и ӭ, но последнюю почти сразу отменили. В мокшанских изданиях 1924—1926 годов для обозначения [ə] иногда использовались буквы ӗ, о̆ и ы̆.

В 1927 году все дополнительные буквы в мокшанском и эрзянском алфавитах были отменены и он принял современный вид, графически полностью совпадая с русским алфавитом. Для обозначения [ʟ] и [ʀ] стали использовать буквосочетания лх и рх (палатализованные — льх, рьх), а для [ə] после непалатализованных согласных букву о и букву е после палатализованных. В 1993 году были приняты новые правила орфографии мокшанского языка, согласно которым редуцированный [ə] обозначается в начале слова и в первом закрытом слоге буквой ъ.

Попытка латинизации 
25 марта 1932 году в рамках общесоюзного процесса латинизации Всесоюзным центральным комитетом Нового алфавита был принят мордовский алфавит на латинской основе. Он включал следующие буквы: A a, Ə ə, B в, C c, Ç ç, D d, Э э, E e, F f, G g, Ь ь, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, Ɵ ɵ, P p, R r, S s, Ş ş, T t, U u, Y y, V v, X x, Z z, Ƶ ƶ, ȷ, Rx, Lh (последние две буквы только для мокшанского языка). 19 мая 1932 года после обсуждения с местными специалистами Нижне-Волжский комитет Нового алфавита принял этот алфавит в несколько изменённом виде: A a, B в, C c, Ç ç, D d, Ə ə, F f, G g, Y y, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, R r, S s, Ş ş, T t, U u, V v, X x, Z z, Ƶ ƶ, Ь ь, Rx, Lh. Однако никаких реальных шагов для внедрения мордовского латинизированного алфавита сделано не было и развития он не получил.

Современный мордовский алфавит 
Современный мордовский алфавит (для мокшанского и эрзянского языков) действует с конца 1920-х годов. Графически он полностью совпадает с русским алфавитом.

Фонетическое значение отдельных букв:
 А а — звук [a]. В мокшанском также [ə] (в конце слова после твёрдой основы).
 Е е — звук [e] после мягких согласных, а также сочетание с предшествующим й. В мокшанском также [ə] (в середине слова после мягких согласных и шипящих) и [j]+[ə].
 Ё ё — звук [o] после мягких согласных, а также сочетание с предшествующим й.
 И и — звук [i] после мягких и непарных согласных.
 О о — звук [o]. В мокшанском также [ə] (после твёрдых согласных).
 Ъ ъ — в мокшанском [ə] в начале слова и первом закрытом слоге.
 Ы ы — звук [i] после твёрдых согласных.
 Э э — в мокшанском звук [ä] в начале слова.
 Ю ю — звук [u] после мягких согласных, а также сочетание с предшествующим й.
 Я я — звук [a] после мягких согласных, а также сочетание с предшествующим й. В мокшанском также [ä] (в середине и конце слова) и [j]+[ä].
 Палатализация обозначается буквой ь после согласного или буквами е, ё, и, ю, я после согласного.
 Мокшанские глухие сонорные [ȷ], [ʟ], [ʀ] обозначаются буквосочетаниями йх, лх, рх.

Примечания

Литература 
 

Кириллические алфавиты
Мордовские языки
Письменности финно-угорских народов